Belfort van Duinkerke (Sint-Elooiskerk)
 Belfort van Duinkerke (Stadhuis)